Сунта́р (; ) е село в Якутия, Русия, разположено е на река Вилюй. Административен център е на Сунтарски улус. Към 2016 г. населението му възлиза на 9760 души.

История 
Селището е основано през 1764 г. През 1930 г. става административен център на Сунтарския улус.

Население

Климат

Икономика 
Основният отрасъл е селското стопанство. Селището разполага с летище.

Източници 

Села в Якутия